Thomas Mikkelsen kan henvise til flere personer.

 Thomas Mikkelsen (fodboldspiller, født 1983) (født 27. august 1983) - dansk fodboldspiller (målmand).
 Thomas Mikkelsen (fodboldspiller, født 1990) (født 19. januar 1990) - dansk fodboldspiller
 Thomas Mikkelsen (fodboldtræner) - dansk fodboldtræner, der blandt andet har fungeret som assistenttræner i Greve Fodbold

Referencer